De Van Cleefstraat is een laat-19e-eeuwse straat in het binnenstadskwadrant Rosariumbuurt in de Nederlandse plaats Venlo.

De straat loopt in noordelijke richting van het Arsenaalplein tot aan de Monseigneur Boermansstraat, aan de oostzijde van het rosarium. De straat is aangelegd nadat de vestingwerken zijn gesloopt, volgens het Plan van Uitleg dat werd opgesteld door Frederik Willem van Gendt. De straat is vernoemd naar de Venlose kunstenaar Jan van Cleef.

Aan de zuidzijde van de straat ligt een gemeentelijk monument, namelijk Huize Sint-Jan.

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo

Straat in Venlo binnenstad